Министерството на правосъдието на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония.

Министри (1991-до днес)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на правосъдието на Северна Македония

Правосъдие